Gantz, manga écrit et dessiné par Hiroya Oku ;
 Gantz, film de science-fiction horrifique ;
 Benny Gantz (1959- ), homme politique israélien.

Voir aussi 
 Gantzer

Homonymie de patronyme germanique